Amitrano ist der Familienname folgender Personen:
 Salvatore Amitrano (* 1975), italienischer Ruderer
 Tim Amitrano (* 1979), australischer Springreiter